Louis von Heßberg ist der Name folgender Personen:

 Louis von Heßberg (1788–1872), deutscher Offizier, siehe Ludwig von Heßberg
* Louis Otto Ernst Georg Friedrich von Heßberg (1824–1909), deutscher General der Kavallerie, siehe Louis von Hesberg